Kaparéli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kapparélli, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Kaparéllion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Vrachonisída Peristeraí, ö, Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar